O Mobilinux é um sistema operacional otimizado do Linux e plataforma de desenvolvimento para Smartphones e outros dispositivos móveis, tais como dispositivos de GPS portátil, dispositivos médicos, e os terminais POS wireless.

Sistemas operacionais móveis
Distribuições Linux
Sistemas operacionais embarcados